Будинок електростанції (Лівадія)
 Будинок електростанції (Севастополь)
 Будинок електростанції (Ніжин)